Полоцкий Верхний замок — замок основанный в Полоцке в середине XI века, игравший до XVIII века роль его административного и культурного центра.
 Полоцкий Нижний замок — замок, построенный по приказу русского царя Ивана IV после взятия Полоцка его войсками в 1563 году во время Ливонской войны.
 Заполотье — исторический район Полоцка, окружённый в средние века собственной крепостной стеной с башнями.